Käsers ist der Ortsname von:
 Käsers (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Käsers (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Kaisers (Begriffsklärung)